2-mercaptoetanolo
Dimetilsolfossido

Formule molecolari